De Campeonato Brasileiro Série C is de derde hoogste voetbaldivisie in Brazilië, na de Série A en de Série B. Sinds het ontstaan in 1981 is het format van de reeks bijna elk jaar veranderd en lang niet elk jaar is de Série C gespeeld. Tot en met 2008 was het de laagste landelijke voetbaldivisie en speelden er jaarlijks 64 clubs in de Série C. Vanaf 2009 is er een vierde landelijke divisie, de Série D en is het aantal clubs in de Série C teruggebracht naar 20.

Competitieopzet
Vanaf 2009 bestaat de Série C uit twintig clubs. Deze worden in twee groepen van tien gespeeld. In deze groepen wordt een volledige competitie gespeeld. De beste vier van elke groep plaatsen zich voor de kwartfinale van een play-off, waarin via een dubbele ontmoeting wordt bepaald wie door mag naar de volgende ronde. De beste vier kwalificeren zich voor de Série B van het volgende jaar, maar er wordt nog wel verder gespeeld om het kampioenschap. De laatste twee van elke groep degraderen naar de Série D.

Kampioenschap Série C
1981  Olaria
1988  União São João
1990  Atlético Goianiense
1992  Tuna Luso
1994  Novorizontino
1995  XV de Novembro
1996  Vila Nova
1997  Sampaio Corrêa
1998  Avaí
1999  Fluminense
2000  Malutrom*
2001  Paulista
2002  Brasiliense
2003  Ituano
2004  União Barbarense
2005  Remo
2006  Criciúma
2007  Bragantino
2008  Atlético Goianiense
2009  América Mineiro
2010  ABC
2011  Joinville
2012  Oeste
2013  Santa Cruz
2014  Macaé
2015  Vila Nova
2016  Boa EC
2017  CSA
2018  Operário Ferroviário
2019  Náutico
2020  Vila Nova
2021  Ituano
2022  Mirassol FC
In negen jaren (1982 - 1987, 1989, 1991, 1993) is Série C niet gespeeld. In 2000 werd een alternatieve competitie gestart waarin derde divisie teams werden gerepresenteerd in twee verschillende 'modules'. De winnaars van deze modules speelden een finale tegen elkaar.

Aantal kampioenschappen Série C per deelstaat
 8 keer: São Paulo
 5 keer: Goiás
 3 keer: Santa Catarina
 2 keer: Rio de Janeiro, Pará, Minas Gerais, 
 1 keer: Maranhão, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Norte, Alagoas, Pernambuco

Eeuwige ranglijst 
 De clubs die vetgedrukt zijn spelen in het seizoen 2023 in de Série C.

Externe links
 CBF Confederação Brasileira de Futebol - Brazilian Football Confederation
 RSSSF Brazil links